Ива́н Ива́нович Ми́тин (1856—?) — русский архитектор.

Биография 
С 1870 года учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В 1881 году окончил Императорскую Академию художеств со званием классного художника архитектуры 1-й степени.

С 1885 года служил сверхштатным техником строительного отделения Московского губернского правления. В 1887 году работал помощником А. Л. Обера на строительстве городских боен (Сибирский проезд, 2). В 1888—1890 годах был участковым архитектором. В 1890 году построил корпус для последственных при Рукавишниковском приюте (Смоленская-Сенная площадь, 30). Совместно с М. Т. Преображенским и П. П. Щёголевым выполнил конкурсный проект дома для отделения Госбанка.

Библиография 
 ЦИАМ, ф. 179, оп. 50, д. 4696; ф. 54, оп. 173, д. 325; оп. 144, д. 6.
 РГАЛИ, ф. 680, оп. 1, д. 301; д. 318.
 Кондаков С. Н. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 1764—1914. — СПб., 1915. — С. 360.
 Митин Иван Иванович // Зодчие Москвы времени эклектики, модерна и неоклассицизма (1830-е — 1917 года): Иллюстрированный биографический словарь / Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева; Науч. рук. А. Ф. Крашенинников, под ред. А. В. Рогачёва. — М.: Фирма «КРАБиК», 1998. — С. 175.

Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Выпускники Императорской Академии художеств
Архитекторы Российской империи
Архитекторы Москвы